Gary Hall (1951) olimpiai ezüst- és bronzérmes amerikai úszó
 Gary Hall (1974) 5-szörös olimpiai és 3-szoros világbajnok amerikai úszó, előbbinek a fia